Зоровий нерв, як друга пара черепних нервів
  — програма масово спостереження Центру урядового зв'язку Великої Британії
 Optic Nerve — музична група у стилі фолк-року з елементами кантрі, започаткована у Нью-Йорку у середині 1980-х
 , серія коміксів, що з 1995 року нерегулярно випускаються 
 Optic Nerve — псевдонім музиканта 
 Optic Nerve (CD-ROM), мультимендійний диск, випущений  та присвячений

Примітки 

Багатозначні терміни